Juan Muñoz (1953-2001), scultore spagnolo
Juan Muñoz (1995), calciatore spagnolo
Juan Carlos Muñoz (1919-2009), calciatore argentino
Juan Muñoz (1990), hockeista su ghiaccio spagnolo